Stähle steht für

 Eckstein & Stähle, 1852 von Adolf Eckstein und Karl Stähle in Stuttgart gegründete Königliche Hofkunstanstalt, Chromolithographische Anstalt und Druckerei sowie Verlag

Stähle ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stähle (* 1965), deutscher Kanute
 Armin Stähle (1939–2008), deutscher Maler und Schriftenmaler
 Eugen Stähle (1890–1948), deutscher Mediziner und Politiker (NSDAP)
 Frank Stähle (1942–2015), deutscher Chorleiter und Konservatoriumsdirektor
 Franz Xaver Stähle (1752/53–1817), schwäbischer Maler
 Jürgen Stähle (* 1949), deutscher Dolmetscher
 Karl Stähle (1944–2019), deutscher Radrennfahrer
 Peter Stähle (Journalist) (* 1929), deutscher Journalist
 Peter Stähle (* 1946), deutscher Tischtennisspieler
 Vitali Stähle (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Willy Juana Stähle (1954–2015), niederländische Wasserskifahrerin

Siehe auch:
 Stehle
 Staehle
 Stele
 Steele
 Stahl